Die Saison 1984/85 war die 42. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, Unión de Curtidores, wurde durch den Aufsteiger CD Zacatepec ersetzt, der sich am Saisonende in zwei Relegationsspielen mit dem Club Necaxa messen musste, dabei den Kürzeren zog und wieder in die zweite Liga abstieg. Es war zugleich der endgültige Abschied der Cañeros, die in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre mit zwei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen zu den erfolgreichsten mexikanischen Vereinsmannschaften gehörten, aus dem Fußball-Oberhaus.

Des Weiteren wurde während der laufenden Spielzeit (und zwar bereits nach dem ersten Spieltag) der CF Oaxtepec durch die Ángeles de Puebla ersetzt. Grund hierfür war eine verspätete Zustimmung der Liga zu einem bereits vor der Saison geplanten Ortswechsel der Mannschaft. Weil Oaxtepec sein einziges Spiel auswärts bestritt (0:0 bei den UAG Tecos im Estadio Tres de Marzo von Zapopan bei Guadalajara), bestritt die Mannschaft alle Heimspiele im Estadio Cuauhtémoc von Puebla und kein einziges Spiel mehr im Estadio Unidad Deportiva del IMSS von Oaxtepec im Bundesstaat Morelos.

Wie bereits seit mehreren Jahren praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde.

Kreuztabelle 

1 Diese am ersten Spieltag ausgetragene Begegnung war das einzige Match des alten CF Oaxtepec, bevor dieser in der darauffolgenden Woche nach Puebla verzog und fortan unter der Bezeichnung der Ángeles antrat.

2 Die am 20. Oktober 1984 ausgetragene Begegnung zwischen den UANL Tigres und dem Club América wurde in der 72. Spielminute beim Stand von 0:0 abgebrochen, weil des Feldes verwiesene Spieler sich weigerten, das Spielfeld zu verlassen. Die restlichen 18 Minuten wurden am 8. Januar 1985 nachgeholt und vom Gastgeber 2:0 gewonnen.

Endrunde

Viertelfinale 
Zum dritten Mal in Folge (nach dem Halbfinale 1982/83 und dem Finale 1983/84) kam es in der Endrunde zu einem Súper Clásico del Fútbol Mexicano.

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Nachdem es im Endspiel der Saison 1971/72 zu einem Clásico Joven und in den Finalspielen der Spielzeiten 1978/79 und 1980/81 jeweils zu einem Clásico Chilango gekommen war, trafen diesmal die beiden anderen „Schwergewichte“ des Hauptstadtfußballs in einem Clásico Capitalino aufeinander. Nachdem in Hin- und von einer Katastrophe überschatteten Rückspiel kein Sieger ermittelt werden konnte, kam es nicht, wie in den Runden vorher üblich, zum Elfmeterschießen, sondern es wurde ein drittes Spiel erforderlich, das auf neutralem Platz im Estadio La Corregidora von Santiago de Querétaro ausgetragen wurde. Dieses wurde vom Club América aufgrund einiger umstrittener Schiedsrichterentscheidungen mit 3:1 gewonnen und war der Beginn einer bis heute währenden erbitterten Feindschaft zwischen den Fangruppen beider Vereine. 

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1984/85 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1984/85